

Antroponimi
Gorica – forma femminile del nome Goran

Geografia

Albania
Gorica – antico nome slavo di Coriza

Bulgaria
Gorica – centro abitato del Distretto di Burgas
Gorica – centro abitato del Distretto di Dobrič
Gorica – centro abitato del Distretto di Tărgovište
Gorica – centro abitato del Distretto di Varna
Gorica – fiume

Croazia
Velika Gorica – città della Croazia
Marija Gorica – comune della Croazia

Italia
Gorica – esonimo sloveno della città italiana di Gorizia

Slovenia
Nova Gorica – città della Slovenia
Ivančna Gorica – comune della Slovenia

Bosnia ed Erzegovina
Gorica, quartiere di Sarajevo

Ucraina
Gorica – nome russo del centro abitato di Horycja dell'Oblast' di Černihiv
Gorica – nome russo del centro abitato di Horycja dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj